Metohija est un toponyme qui peut désigner :
Metohija, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ston, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
la Metohija, nom serbe de la Métochie, une région qui constitue approximativement la moitié sud-ouest du Kosovo ;
Metehi/Metohija, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).